Нищета́ или кра́йняя бе́дность, абсолю́тная бе́дность — состояние человека, которое характеризуется тяжёлой нехваткой его основных потребностей, таких как потребности в продовольствии, питьевой воде, жилье. Это состояние является следствием не только низкого уровня доходов, но и социального неравенства, а также ограниченного доступа к базовым услугам в области здравоохранения, санитарии, образования, информации, финансовым услугам. 

Понятие нищеты впервые было определено Организацией объединённых наций (ООН) на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития, прошедшей с 6 по 12 марта 1995 года в Копенгагене. На этой встрече были определены три ключевых направления: ликвидация нищеты, создание рабочих мест и социальная интеграция в том, что касается усилий международного сообщества по построению безопасных, справедливых, свободных и гармонично развивающихся сообществ с равными возможностями и улучшенными стандартами жизни для всех.

По состоянию на 2013 год, подавляющее большинство людей в мире (96 %) из тех, кто находится в условиях крайней бедности, проживают в странах Южной Азии, Восточной Азии, Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и почти половина из них проживает в Индии и Китае.

Сокращение масштабов нищеты и голода стало первой целью развития тысячелетия (ЦРТ), которую установили 189 государств-членов Организации объединённых наций (ООН) в 2000 году. В частности, одна из целей предусматривала снижение нищеты в два раза к 2015 году. Эта цель была успешно достигнута на 5 лет раньше запланированного срока.

С 2015 по 2030 годы, согласно пришедшим на смену ЦРТ целям в области устойчивого развития (ЦУР), одобренным Генеральной Ассамблеей ООН, нищета в мире должна быть ликвидирована повсеместно и во всех её формах.

Показатели нищеты 
Международно признанный показатель нищеты в мире составляет 1,90 доллара США в день на одного человека и ниже.

С 2000 года показатели уровня крайней нищеты в мире сократились вдвое, но, несмотря на это, один из десяти человек в развивающихся странах находится за чертой бедности, а миллионы других зарабатывают чуть больше 1,90 доллара США в день.

Значительные успехи в области ликвидации нищеты страны продемонстрировали за последние десятилетия. В Восточной Азии уровень крайней бедности населения упал наиболее радикально — с 80 % в 1981 году до 7,2 % в 2012 году. В Южной Азии доля населения, живущего крайне бедно, достигла самого низкого уровня с 1981 года, сократившись с 58 % в 1981 году до 18,7 % в 2012 году. В странах Африки к югу от Сахары уровень бедности в 2012 году составлял 42,6 %.

Наибольшая часть снижения уровня крайней бедности за последние тридцать лет пришлась на Китай, где за период с 1981 по 2011 годы порог крайней бедности в 1,90 доллара США в день преодолели 753 миллиона жителей. Во всех развивающихся странах вместе взятых число бедных сократилось за тот же период на 1,1 млрд человек.

В 2015 году менее чем на 1,90 доллара США в день жили 10 % мирового населения. В 1990 году этот показатель составлял 36 %, а в 1981 году — 44 %. Эти данные демонстрируют, что мировое сообщество способно бороться с нищетой. В апреле 2013 года Всемирный банк поставил цель ликвидировать крайнюю нищету за одно поколение, то есть сократить её масштабы до 3 % к 2030 году.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № A/RES/47/196, провозгласившую «Международный день борьбы за ликвидацию нищеты», который отмечается в мире ежегодно 17 октября, начиная с 1993 года.

См. также 
 Бедность
 Нищие
 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Примечания

Ссылки 
 United Nations Millennium Development Goals and Beyond 2015. — Goal 1: Eradicate Extreme Poverty and Hunger. Официальный сайт Организации объединённых наций (ООН) // un.org
 Копенгагенская декларация о социальном развитии. — Принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6-12 марта 1995 года. Официальный сайт Организации объединённых наций (ООН) // un.org
 Как в Китае, Венесуэле, США и Германии борются с нищетой? // regnum.ru (17 октября 2018 года)
 Китайский путь решения проблемы бедности актуален для всего мира. — Изыскания академика Юань Лунпина в области продовольственной безопасности Китая считаются символом работы по ликвидации бедности. «Российская газета» // rg.ru (4 октября 2019 года)
 Роза Алмакунова, Вадим Арапов. Бедность — за порог: кто и почему получил нобелевку по экономике. Награда досталась группе учёных из США и Франции за борьбу с нищетой. Газета «Известия» // iz.ru (14 октября 2019 года)
 Максим Рубченко. Рецепт от бедности: за что дали Нобелевскую премию по экономике. — Премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США) за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью». РИА «Новости» // ria.ru (14 октября 2019 года)
 Артём Кожедубов. Названы три способа побороть бедность в России. — На сегодняшний день в нищете живут около 20 миллионов россиян. Газета «Московский комсомолец» // mk.ru (2 марта 2020 года)

Бедность